José Joaquín Álvarez de Toledo, XVIII duca di Medina Sidonia – politico spagnolo
 José María Álvarez de Toledo – nobile spagnolo